Korela peut désigner :

 Korela, ancien nom de Priozersk
 Korela, quartier de Kotka
 Korela, village à  Värska